Die Interstate 59 (Abkürzung I-59) ist ein Interstate Highway in den Vereinigten Staaten. Sie beginnt an einem Kreuz mit der Interstate 10 und der Interstate 12 bei Slidell, einem Vorort von New Orleans und endet  bei Wildwood an der Interstate 24. Zwischen Meridian und Birmingham nutzen die I-59 und die I-20 die gleiche Trasse.

Längen

Wichtige Städte 
 Slidell
 Hattiesburg
 Laurel
 Meridian
 Tuscaloosa
 Birmingham
 Gadsden

Zubringer und Umgehungen 
 Interstate 359 in Tuscaloosa
 Interstate 459 in Birmingham
 Interstate 759 in Gadsden

Weblinks 

 Interstate Guide (englisch)

59
Straße in Nordamerika